6-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики пройшов у Монпельє з 15 по 19 квітня 2015 року.

Розклад змагань

Учасники 
Кожна країна може виставити на змагання 6 чоловіків та 4 жінок.

Країни за кількістю учасників (чоловіки/жінки):

Українські учасники 
 Жінки: Христина Санькова, Ангеліна Кисла
 Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак, Віталій Арсеньєв,  Андрій Сєнічкін, Олександр Супрун

Медальний залік

Загальний

Жінки

Чоловіки

Призери

Чоловічі результати

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Перекладина

Жіночі результати

Колода

Вільні вправи

Посилання 

 Офіційний сайт 

Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики